Peloneustes ist eine Gattung ausgestorbener Meeresreptilien aus der Gruppe der Plesiosaurier (Pliosauridae) aus der Obertrias-Mitteljura. Fossile Überreste wurden in England und Russland gefunden.

Beschreibung

Peloneustes philarchus 
Peloneustes philarchus (Richard Lydekker, 1889) hatte eine Körperlänge von ca. 3 Metern. Wie für diese Gruppe typisch hatte er einen stromlinienförmigen Körperbau und kräftigte paddelförmige Beine. Der breite Kopf hatte eine spitze Schnauze und der Kiefer war nur mit 15 Zahnpaaren besetzt. Die Zähne waren weniger scharf als bei anderen Plesiosauriern, aber dafür stärker, um Kopffüßer zu packen oder um die Schalen von Ammoniten aufzubrechen. Der kräftige Hals war kurz und hatte nur 20 Wirbel. Kopf und Hals waren gleich lang. Die Vorderflossen waren kürzer als das hintere Flossenpaar. Das Gewicht betrug ca. 100 Kilogramm.  Peloneustes philarchus ernährte sich vermutlich von Fischen, Kopffüßern und Ammoniten. Durch flügelartige Bewegungen konnte er sehr gut und schnell im Wasser manövrieren.

Literatur 
 Helmut Werner: 1000 Dinosaurier  Giganten der Urzeit: Dinosaurier, Flugsaurier, Meeresreptilien und andere Urzeitechsen Seite: 321 Verlag: Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH, Köln September 2007 ISBN 978-3-625-11519-9
 Dr. Marcus Würmli:  Eine illustrierte Enzyklopädie Dinosaurier und prähistorische Tiere Seite: 76 Verlag: Könneman Verlagsgesellschaft mbH Köln 2000  ISBN 3-8290-6113-7  (deut. Übersetzung der engl. Originalausgabe: Palmer, D., ed. (1999). The Marshall Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals von Barry Cox, R. J. G. Savage, Brian Gardiner London: Marshall Editions Developments Ltd. The Orangery London S. 76)  ISBN 1-84028-152-9

Weblinks  

 Peloneustes philarchus in der Paleobiology Database (engl.)

Sauropterygia
Flossenechsen